Принц Адальберт Баварский () — член баварского королевского дома Виттельсбахов, историк, писатель и посол Германии в Испании.

Жизнь 
Принц Адальберт был вторым сыном принцем Людвига Фердинанда Баварского и инфанты Марии де ла Пас Испанской.

Во время Первой мировой войны, как и большинство его сверстников, Адальберт присоединился к баварской армии и был офицером. Он служил в артиллерии в качестве командира батареи, а затем был офицером кавалерии в Генеральном штабе на Западном и Восточном фронтах.

После поражения Германии в 1918 году принц Адальберт покинул армию и начал изучать историю в Мюнхенском университете; позже опубликовал несколько работ по баварской и королевской истории.

12 июня 1919 года Адальберт Баварский женился на графине Августе Зеефрид ауф Буттенхайм (1899—1978), дочери графа Отто Людвига Зеефрид ауф Буттенхайма и принцессы Елизаветы Марии Баварской. У супругов было два сына:
 Принц Константин Баварский (1920—1969)
 Принц Александр Баварский (1923—2001)

С началом Второй мировой войны Адальберт был отозван обратно в армию и служил офицером штаба при близком друге семьи Вильгельме Риттере фон Леебе. Вместе с группой армий С он принял участие в немецком вторжении во Францию, но его возвращение в немецкую армию было недолгим. В начале 1941 года принц Адальберт был освобождён от всех боевых обязанностей в результате так называемого Prinzenerlass. Этим указом Гитлер распорядился запретить всем членам бывших немецких царствующих домов участвовать в любых военных операциях в Вермахте. Позже, в мае 1941 года, принц Адальберт был уволен из армии и уехал в фамильный замок Хоэншвангау в южной Баварии, где жил на протяжении всей войны.

Вскоре после войны он стал работать в Баварском отделении Красного Креста, и в 1952 году Конрад Аденауэр назначил его послом ФРГ в Испании. Он оставался на этом посту до 1956 года.

Принц Адальберт Баварский умер 29 декабря 1970 года в Мюнхене и похоронен на кладбище Андексского аббатства в Баварии.

Библиография 
 Das Ende der Habsburger in Spanien (2 Bände). Bruckmann Verlag, München 1929
 Vier Revolutionen und einiges dazwischen. Siebzig Jahre aus dem Leben der Prinzessin Ludwig Ferdinand von Bayern, Infantin von Spanien. Hans Eder Verlag, München, 1932
 An Europas Fürstenhöfen. Lebenserinnerung der Infantin Eulalia von Spanien 1864-1931. Verlag Robert Lutz Nachfolger Otto Schramm, Stuttgart, 1936
 Eugen Beauharnais. Der Stiefsohn Napoleons. Ein Lebensbild. Propyläen Verlag, Berlin, 1940
 Nymphenburg und seine Bewohner. Oldenbourg Verlag, München, 1949
 Max I. Joseph von Bayern. Pfalzgraf, Kurfürst und König. Bruckmann Verlag, München, 1957
 Die Herzen der Leuchtenberg. Chronik einer napoleonisch-bayerisch-europäischen Familie. Prestel Verlag, München, 1963
 Der Herzog und die Tänzerin. Die merkwürdige Geschichte Christians IV. von Pfalz-Zweibrücken und seiner Familie. Pfälzische Verlagsanstalt, Neustadt/Weinstraße, 1966
 Als die Residenz noch Residenz war. Prestel Verlag, München, 1967
 Die Wittelsbacher. Geschichte unserer Familie. Prestel Verlag, München, 1979
 Erinnerungen 1900-1956. Langen-Müller Verlag, München, 1991

Родословная

Примечания

Источники 
 Das Bayernbuch vom Kriege 1914-1918. Konrad Krafft von Dellmensingen, Friedrichfranz Feeser, Chr. Belser AG, Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1930
 Die Wittelsbacher. Geschichte unserer Familie. Adalbert, Prinz von Bayern. Prestel Verlag, München, 1979

Принцы Баварии
Послы Германии в Испании
Военачальники Баварии